Ландертингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ландертингер, Доминик (род. 1988) — австрийский биатлонист, трёхкратный призёр Олимпийских игр.
 Ландертингер, Фриц (1914—1943) — бывший австрийской каноист.